Розе́тта (от , буквально «розочка»), Rosetta:

 Розетта — прежнее название города Рашид в Египте.
 Розетта — космический аппарат, запущенный ЕКА в 2004 году для исследования кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.
 Розетта — тонкое печенье скандинавского происхождения, обжаренное во фритюре. 
 Розетта — роман Дейва Стерна по мотивам сериала «Энтерпрайз», 2006 год.
 Розетта — драма, Франция — Бельгия, 1999 год. Режиссёры — Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн.
 Розетта, Вирджинио (1902—1975) — итальянский футболист и тренер, выступавший за «Ювентус» в 1920—1930 годах.
 Розетта Кристофер — героиня аниме и манги «Крестовый поход Хроно».
 Rosetta
 Rosetta (группа) — пост-метал-группа.
 Rosetta — часть операционной системы OS X, обеспечивающая совместимость компьютеров Apple разных архитектур.
 Rosetta@home — проект добровольных вычислений, направленный на вычисление третичной структуры белков из их аминокислотных последовательностей.

См. также 
 Розетта Клемперера — гравитационная система тел, обращающихся по регулярно повторяющимся орбитам вокруг общего центра масс.
 Розеттский камень — каменная плита, найденная близ города Розетта, позволившая расшифровать египетские иероглифы.
 Проект «Розетта» — международное объединение лингвистов и носителей языка, работающих над созданием публичной цифровой библиотеки, содержащей информацию о языках, используемых человечеством.
 Rosetta Stone — британская музыкальная группа, исполнявшая готик-рок.
 Rosetta Stone (программа) — программный продукт, предназначенный для обучения иностранным языкам. 
 Розетка (значения)